Rochester peut faire référence à :

Toponyme 

 Australie
 Rochester (Victoria)
 Royaume-Uni
 Rochester (Kent)
 Rochester, Northumberland
 États-Unis
 Rochester (Illinois)
 Rochester (Indiana)
 Rochester (Kentucky)
 Rochester, une localité du comté de Plymouth dans le Massachusetts,
 Rochester (Michigan)
 Rochester Hills est une ville située dans l’État américain du Michigan.
 Rochester (Minnesota)
 Rochester (New Hampshire)
 Rochester (comté de Monroe, New York)
 Rochester (comté d'Ulster, New York)
 Rochester (Ohio)
 Rochester (Pennsylvanie)
 Rochester (Texas)
 Rochester (Vermont)
 Rochester (Washington)
 Rochester (Wisconsin)
 Rochester (ville du Wisconsin)
 Canada
 Rochester (Alberta)
 Île Maurice
 Cascade de Rochester

Nom similaire East Rochester, Rochester Hills, et Rochester Township.

Patronyme

Personnalités 
 Eddie "Rochester" Anderson, un acteur
 Baron Rochester, un titre au Royaume-uni
 John Wilmot, 2e comte de Rochester
 Nathaniel Rochester (1752–1831)
 Paul Rochester (1938-2020), un joueur de football américain

Personnages de fiction 
 Mr. (Edward) Rochester, un personnage de roman Jane Eyre

Titres 

 Les Rochester, une série de bande dessinée
 Rochester, le dernier des libertins est un film britannique avec Johnny Depp retraçant la vie de John Wilmot.

Organisations 
 Rochester Institute of Technology
 la Rochester Products Division de General Motors
 Université de Rochester

Autres
 Le Rochester est un violon du luthier Antonio Stradivari